Existen 2 torneos del circuito ATP Challenger Series disputados en Kazán.
Por orden alfabético:

 Kazan Kremlin Cup
 Kazan Summer Cup